Нью-Бра́нсуик () — топоним

 Нью-Брансуик — провинция на востоке Канады
 Нью-Брансуик (Нью-Джерси) — город в США